.

Varianti in altre lingue
Arabo: عمران (Imran, Omran, Umran), عمرام (Imram)
Bengalese: ইমরান (Imran)
Greco biblico: Αμβραμ (Ambram)
Indonesiano: Imran
Latino biblico: Amram
Malese: Imran
Punjabi: عمران (Imran)
Turco: Ümran
Urdu: عمران (Imran)

Origine e diffusione
Ha il significato di "nazione esaltata", "popolo esaltato", "civiltà", "cultura".

È un nome biblico, portato da tre personaggi dell'Antico Testamento, in particolare dal padre del patriarca Mosè, Amram, citato in Es . La sua forma araba, عمران (Imran), è il nome attribuito nella tradizione musulmana al padre di Maria (analogamente a Gioacchino nella tradizione cristiana).

Onomastico
Il nome è adespota, cioè non è portato da alcun santo, quindi l'onomastico ricade il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Persone

Amram ben Diwan, rabbino marocchino

Varianti

Omran Haydary, calciatore afghano
Imran Khan, attore indiano
Imran Khan, politico e crickettista pakistano
Imran Sarwar, autore di videogiochi pakistano.

Note

Bibliografia

Prenomi di origine semitica
Nomi biblici